Dehan eller Dahan (persiska: دهان) kan syfta på:

 Dehan, Kerman
 Rahn, Iran (alternativt transkriberat Dahan eller Dehan)
 Now Dehan (”Nya Dehan”), Razavikhorasan

Källor

Se även 
 Dahan